bakulum () – kość prącia występująca u niektórych ssaków
 bakulum, bakula () – część pokładełka niektórych owadów